Sborná je přezdívka používaná pro tato reprezentační družstva:
 Ruská fotbalová reprezentace
 Sovětská fotbalová reprezentace
 Ruská hokejová reprezentace
 Sovětská hokejová reprezentace